Vessel kan avse:

 Vessel (låt) – en låt av Nine Inch Nails från albumet Year Zero
 Vessel (torn) – ett torn på Hudson Yard Plaza i New York i USA
 Vessel (video) – ett videoalbum av Björk
 Vessels – brittisk rockgrupp